Arce kan syfta på:

Geografi

Antarktis 
1 Nunatak Arce,

Bolivia 
2 Provincia Esteban Arce, provins, Cochabamba, 
3 Provincia Arce, provins, Tarija,

Italien 
4 Arce, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar